Tibério ou Tibério Cláudio Nero César — imperador
 Tibério Cláudio César Augusto Germânico ou Cláudio  — imperador

Nobreza romana 
Tibério Semprônio Longo — cônsul durante a Segunda Guerra Púnica
Tibério Coruncânio — político e militar do século III a.C.
Tibério Graco — político romano
Tibério Gêmelo — neto do imperador Tibério
Tibério Cláudio César Britânico — herdeiro legítimo, morto por Nero

Nobreza bizantina 
Tibério II — imperador do 574 a 582.
Tibério (filho de Maurício) — filho do imperador Maurício, morto em 602
 Tibério (filho de Constante II), filho do imperador Constante II, ainda vivo em 681.
Tibério III — imperador de 698 a 705
Tibério (filho de Justiniano II) — filho de Justiniano II, por vezes chamado de Tibério IV

Ver também 

Tiberio